Flabetheca chinense är en ringmaskart som beskrevs av Qian och Yin 1985. Flabetheca chinense ingår i släktet Flabetheca, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
chinense